Název Kojkovice má v České republice více sídel:

 Kojkovice (okres Frýdek Mýstek) – část města Třinec
 Kojkovice (okres Havlíčkův Brod) – základní sídelní jednotka Krásná Hora

Externí odkazy